Broken Machine — другий студійний альбом британського рок-гурту Nothing but Thieves, випущений 8 вересня 2017 року під лейблами RCA та Sony Music. Продюсером альбому став Майк Кроссі.

Реакція критиків 

Альбом Broken Machine загалом отримав позитивні відгуки від музичних критиків.

Список композицій

Чарти

Історія випуску

Примітки 

Альбоми Nothing but Thieves